Heinbach ist ein Gewässername:
 Heinbach (Alche), linker Zufluss der Alche vor Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Heinbach (Fichtelnaab), linker Zufluss der Fichtelnaab in Trautenberg, Gemeinde Krummennaab, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

Heinbach ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Daniel Heinbach, auch Haynbach (1694–1764), deutscher Feuerwerker, Zeichner und Kartograf
 Jutta Heinbach (* 1972), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Hainbach
 Heimbach
 Heinbachergrund, linkes Bachtal zum Saalbach (zum Oberrhein) nach Gondelsheim, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg